Гігатонна (скорочено — Гт), залежно від контексту, може означати:

 Гігатонна — одиниця вимірювання маси, що дорівнює 1 Мт (1000 мегатонн), або 1 кт ( кілотонн), або 1 т ( тонн) або 1 кг.
 Гігатонна (точніше, гігатонна тротилового еквіваленту) також називають енергію, рівну  4,184 Дж ( джоулів), або близько 1,10 термохімічних калорій, або 1,162 кВт·год. Визначається як кількість енергії, що виділяється при детонації 1 млрд тонн тринітротолуолу (ТНТ, тротил). Ця одиниця зазвичай використовується для обчислення енергії, що може виділитись під час термоядерного вибуху. Одиниця вимірювання не є частиною системи SІ.

Див. також 
 Тротиловий еквівалент
 Ядерна зброя
 Мегатонна
 Кілотонна

Примітки

Посилання 
 Тлумачений словник: Гігатонна 
 Калькулятор одиниць: Гігатонна → ... 

Одиниці енергії
Одиниці маси
Ядерна зброя